Jabbin es un cliente para la red de mensajería instantánea Jabber/XMPP.
Es software libre y de código abierto.
Soporta comunicación de voz VoIP a través del protocolo TINS (pendiente de implementar el protocolo Jingle), y salas de conferencia multiusuario (MUC).
Está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux y próximamente para Mac OS X.

Jingle protocol is now supported since 2.0 beta.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Jabbin on SourceForge

Clientes de mensajería instantánea libres
XMPP